Melfjellet kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Melfjellet, Antarktis,

Norge 

 Melfjellet (berg i Norge), Nordland fylke, Rana, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Norgeförgreningar